Лавиль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лавиль, Жозеф Александр Феликс де (1774—1856) — французский военный деятель, бригадный генерал, участник революционных и наполеоновских войн.
 Лавиль, Филипп (род. 1947) — французский певец.